Тайцзу́н () — храмове ім'я китайських імператорів.

Носії 
 Шеньцзун — шостий імператор династії Сун
 Шеньцзун — восьмий імператор Західної Ся
 Шеньцзун — тринадцятий імператор династії Мін

Храмові імена імператорів